Маньяно:

 Маньяно — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Бьелла.
 Маньяно, Рубен (род. 1954) — аргентинский тренер по баскетболу.
 Маньяно, Соланж (1971—2009) — аргентинская фотомодель и бизнесвумен.